

Sigle
 Numero unico di emergenza –  numero di telefono per contattare i servizi di emergenza nell'Unione europea
 Nuova Universale Einaudi – collana editoriale della casa editrice Giulio Einaudi Editore

Aziende 
Studio Nue – studio di animazione giapponese

Codici 
 NUE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Norimberga (Germania)

Mitologia 
Nue – creatura del folklore giapponese

Musica 
 Nue – album discografico di Lara Fabian